Gudum (Lemvig), plaats in de Deense gemeente Lemvig
Gudum (parochie, Aalborg)
Gudum (parochie, Lemvig)
Gudum (parochie, Slagelse)